Selmi ist der Familienname folgender Personen:

 Francesco Selmi (1817–1881), italienischer Chemiker
 Habib Selmi (* 1951), tunesischer Schriftsteller
 Kawther Selmi (* 1996), algerische Leichtathletin
 Nidhal Selmi († 2014), tunesischer Fußballspieler
 Sadok Selmi (* 1984), tunesischer Fußballschiedsrichter